Municipio de Oak puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oak (condado de Mills, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mills.
 Municipio de Oak (condado de Smith, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Smith.
 Municipio de Oak (condado de Stearns, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.